Гран-при Швеции 1977 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1977 года. Автогонки прошли 19 июня 1977 года на трассе Андерсторп.

Как и две недели назад, первый стартовый ряд Гран-при Швеции заняли автомобили Марио Андретти и Джона Уотсона. Повторилась и авария на старте, с той лишь разницей, что Уотсон получил удар от стартовавшего четвёртым Джоди Шектера. Несмотря на повреждения, англичанин сумел продолжить гонку и финишировать на пятом месте. Долгое время лидировавший Марио Андретти за три круга до финиша заехал на пит-стоп из-за проблем с подачей топлива, что позволило Жаку Лаффиту одержать первую в карьере победу. Этот успех также стал первым в истории для команды «Лижье».

Гонка 

|}

Круги лидирования:
 1—68 Марио Андретти
 69—72 Жак Лаффит

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Швеции